Potnia är ett släkte av insekter. Potnia ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hornstritar
Potnia